Würde steht für
 Würde, moralischer Begriff
 Würde (Salza), Bach im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 ehem. Verwaltungsgemeinschaft Würde/Salza

Siehe auch:
 
 
 Partei der Würde
 Über Anmut und Würde
 Dignität
 Unwürde